Anarusuk bezeichnet:
 Anarusuk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Anarusuk (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland